17 de Octubre, 17 de octubre o Diecisiete de Octubre pueden hacer referencia:
 a la fecha 17 de octubre;
 al 17 de octubre (peronismo), conmemoración del peronismo denominada «Día de la Lealtad»;
 al 17 de octubre de 1945 en el Gran La Plata, manifestación popular en el Gran La Plata, Argentina;
 a 17 de Octubre (Sonora), ciudad de Sonora, México;
 al ARA 17 de Octubre (C-4) (ex USS Phoenix), crucero de la Armada Argentina, rebautizado ARA General Belgrano en 1955; o
 al 17 de Octubre (buque), buque de pasajeros argentino, rebautizado «Libertad» en 1955.